Поситос ():
 «Поситос» — стадион в столице Уругвая Монтевидео, на котором проходил первый матч чемпионатов мира по футболу, ныне не существует.
 Поситос — небольшой город в центральной части Мексики, на территории штата Агуаскальентес.
  — район в столице Уругвая Монтевидео, известен пляжем Поситос (Playa Pocitos).
 Поситос — разговорное название местечка (города) Сальвадор Мазза в провинции Сальта, Аргентина.